Чајотиљо има више значења:

 Чајотиљо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чајотиљо (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику